Phillipp Lipowitz (* 29. Mai 1999 in Laichingen) ist ein deutscher Biathlet, der zum C-Kader des DSV gehört.

Karriere 
Lipowitz begann 2009 seine Karriere im Biathlon. Sechs Jahre später wurde er in die Sportfördergruppe der Bundespolizei aufgenommen, wodurch er neben seiner Karriere auch eine Ausbildung durchführen konnte. Dafür wechselte er auch auf die Internatsschule für Schisportler in Stams.

2018 debütierte er erstmals international im IBU-Juniorcup. Im folgenden Jahr startete er erstmals bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften, bei denen er mit der Staffel die Silbermedaille gewinnen konnte. 2020 erreichte er im IBU-Junior-Cup mit dem 28. Platz in der Gesamtwertung sein bestes Gesamtergebnis. 2021 nahm er erneut an den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften teil. Lipowitz erzielte den 5. Platz in der Staffel, den 6. Platz im Sprint, den 13. Platz in der Verfolgung und er gewann die Goldmedaille im Einzel. Der Sieg im Einzel ist der größte Erfolg seiner Karriere.

In der gleichen Saison durfte er erstmals im IBU-Cup teilnehmen. Sein bestes Einzelergebnis war ein 15. Platz im Einzel in Obertilliach. Am Ende der Saison landete er auf dem 65. Rang in der Gesamtwertung. Auch in der Saison 2021/22 startet Lipowitz im IBU-Cup. Im Einzel in Obertilliach erreichte er, wie im Jahr zuvor, mit dem 19. Platz eine Platzierung in den Top 20.

Familie 
Philipp Lipowitz Bruder Florian ist ehemaliger Biathlet und späterer Radrennfahrer.

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1999
Mann
Biathlet (Deutschland)